Le nom de Wohlen est porté en Suisse par :
 Wohlen, une commune du canton d'Argovie
 Wohlen bei Bern, une commune du canton de Berne

Homonymie de toponyme